Cette page contient les pages d'homonymie de John MacLean, John McLean et John Maclean.

John MacLean peut désigner :
 John Duncan MacLean (1873-1948), enseignant, médecin et homme politique canadien ;
 John MacLean (1879-1923), homme politique écossais ;
 John MacLean (1964-), joueur et entraîneur de hockey sur glace ;

John McLean peut désigner :
 John McLean (1797-1890), explorateur écossais au Canada ;
 John McLean (1785–1861), juriste et homme politique américain ;
 John McLean (1791-1830), homme politique américain ;
 John McLean (1878-1955), athlète américain spécialiste du 110 mètres haies ;
 John McLean, acteur ayant notamment joué dans Les Jeux des nuages et de la pluie réalisé par Benjamin de Lajarte en 2013.

John Maclean peut désigner :
 John Maclean (1966-), paratriathlète australien.